Okręty US Navy o nazwie USS  "Guerriere":
 Pierwszy  był fregatą zwodowaną w 1814. Wycofana ze służby w 1831.
 Drugi  był slupem zwodowanym w 1865. Wycofany ze służby w 1872.

Guerriere